

Населені пункти та їхні частини
 Вистемп — село в гміні Накло-над-Нотецем Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вистемп — село в гміні Сецехув Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Вистемп — село в гміні Розоґі Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Вистемп — частина села Яблоново-Випихи в гміні Соколи Високомазовецького повіту Підляського воєводства
 Вистемп — частина села Пйолунка в гміні Сендзішув Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки